Акча — топоним:
 Акча — город в Афганистане, в провинции Джаузджан;
 Акча — озеро в Хабаровском крае России;
 Акча — река в России, приток Амура;
 Акча — река в России, приток Гонама;
 Акча — гора в Хабаровском крае России.